58 км (58-ий кіломе́тр; П'ятдесят восьмий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

58 км — зупинний пункт Донецької залізниці на лінії Дебальцеве — Красна Могила
 58 км — зупинний пункт Львівської залізниці на лінії Здолбунів — Красне
 58 км — зупинний пункт Одеської залізниці на лінії 51 км — Снігурівка
 58 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці на лінії Чаплине — Пологи

Дома 58 км — село, Воткінський район, Удмуртія
 58 км, на залізниці  —

Див. також 
 58 (значення)
 58
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (5)